Royal Navy har haft tre skibe med navnet Iron Duke. Navnet betyder "jernhertugen", hvilket var det udbredte tilnavn for hertugen af Wellington.

 Panserskibet HMS Iron Duke: Søsat 1870 og i tjeneste fra 1871. Blev flydende kullager i 1900 og solgt til ophugning i 1906.
 Slagskibet HMS Iron Duke: Søsat 1912 og i tjeneste i 1914. Var flagskib for Royal Navys "Home Fleet" 1914-1917. Ombygget til skoleskib 1931-1932 og fastliggende batteri ved Scapa Flow fra 1939. Solgt til ophugning 1946. 
 Fregatten HMS Iron Duke: Søsat 1991 og i tjeneste siden 1993. Er en fregat af Duke-klassen (Type 23). 

Andre skibe:

 Slæbebåden Iron Duke: Bygget som hjuldamper i 1857 hos T. Wyngate & Co. i Glasgow. Tilhørte forskellige rederier i Cardiff og Bristol. I 1879 ombygget til fragtskib med én skrue. Minesprængt maj 1941.
 Fragtskibet Iron Duke: Bygget i Australien, søsat og ibrugtaget i 1943 til transport af jernmalm for BHP Shipping i Australien. Solgt 1970 og ophugget året efter.
 Fragtskibet Iron Duke: Taget i brug 1974 og solgt til ophugning i 1986. Tilhørte BHP Shipping i Australien. De to australske skibe var ikke direkte opkaldt efter Wellington, da næsten alle rederiets skibe havde navne, der begyndte med Iron.

Indeks over skibsnavne